Ramírez ou Ramirez peut désigner :

Patronymes 
  ;
 Alejandro González Ramírez (1915-1953), footballeur péruvien ;
 Andrés Ramírez (né en 1956), footballeur espagnol ;  
 Arcelia Ramírez (1967-), actrice mexicaine ;  
 Ariel Ramírez (1921-2010), compositeur argentin ;
  ;
 Carolina Ramírez (1983-), actrice, chanteuse et danseuse colombienne ;
 Concepción Ramírez (1942-2021), militante pacifiste autochtone guatémaltèque ;
 Dania Ramírez (née en 1979), actrice dominicaine ;
 David Ramirez-Gomez (1981-), artiste vivant et travaillant au Danemark ;
 Felipe Ramírez, peintre espagnol de Séville, actif de 1628 à 1631 ; 
 Francisco Ramírez (1786 - 1821), caudillo fédéraliste argentin ;
 Gloria Ramirez (1963-1994), patiente américaine morte du cancer ;
 Hanley Ramírez (né en 1983), joueur dominicain de baseball ;
 Héctor Ramírez (né en 1973), footballeur cubain ;
 Hermes Ramírez (né en 1948), athlète cubain ;
 Ilich Ramírez Sánchez (né en 1949), terroriste vénézuélien ;
  ;
 Javier Ramírez (né en 1968), musicien mexicain ;
 Jo Ramírez (né en 1941), dirigeant sportif mexicain ;
  ;
  (1947-), juge et ingénieur catalan ;
 Juan Ramírez de Arellano (1725-1782), peintre baroque espagnol ;
 Julián Antonio Ramírez (1916-2007), journaliste, acteur et résistant républicain espagnol durant la Seconde Guerre mondiale;
 Juan Sánchez Ramírez (1762-?), militaire, héros et gouverneur de Saint-Domingue ;
 María Lorena Ramírez (1995-), coureuse de fond et d'ultrafond mexicaine ;
  ;
 María Teresa Ramírez (née en 1954), nageuse mexicaine ;
 Marisa Ramirez (née en 1977), actrice américaine ;
 Martín Ramírez (né en 1960), coureur cycliste colombien ;
 Orlando Ramírez (1943-2018), joueur de football international chilien ;
 Oscar Ramírez (né en 1964), footballeur et entraîneur costaricien ;
 Pamela Le Roy Ramírez (née en 1981), journaliste et présentatrice de télévision ;
 Pedro Pablo Ramírez (1884-1962), militaire argentin, président de 1943 à 1944 ;
Raquel Ramírez Salgado, chercheuse, féministe et activiste mexicaine ;
 Raúl Ramírez (né en 1953), joueur espagnol de tennis ;
  (1927-2014), acteur mexicain ;
 Richard Ramirez (né en 1960), tueur en série américain ;
 Robeisy Ramírez (né en 1993), boxeur cubain ;
 Roberto Merino Ramírez (né en 1982), footballeur péruvien ;
 
 Sandro Ramírez (né en 1995), footballeur espagnol ;
 Sergio Ramírez (né en 1942), écrivain, avocat, journaliste et homme politique nicaraguayen ;
 Yahima Ramirez (née en 1979), judokate portugaise ;
 Yola Ramírez Ochoa (née en 1935), joueuse mexicaine de tennis ;
 Yurgen Ramírez (né en 1998), coureur cycliste vénézuélien.

Toponymes 

 General Ramírez, localité rurale argentine située dans le département de Diamante et dans la province d'Entre Ríos ;
 Îles Diego Ramirez, ensemble de petites îles situées dans le passage de Drake, à environ 100 kilomètres au sud-ouest du cap Horn ;
 Sánchez Ramírez, province de lhdga République dominicaine.

Musique 
 , fabricant espagnol de guitares de concert et de flamenco.

Pseudonyme 
 Twiggy Ramirez (1971-), musicien américain.

Cinéma 
 , film espagnol d' sorti en 2008.

Voir aussi 
 Raymondis

Patronyme hispanique